Longos kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Longos (ort), Ilocosregionen, Province of Pangasinan, 
 Bolitoc, ort, Centrala Luzon, Province of Zambales,

Grekland 

 Lóngos (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Longós, ort, Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Lóngos (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Achaḯas,

Indonesien 

 Desa Longos, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar